Mr. Jones est un film américain réalisé par Mike Figgis, sorti en 1993 ;
 L'Ombre de Staline (Mr. Jones) est un film polono-britannico-ukrainien réalisé par Agnieszka Holland, sorti en 2019.